33. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Hamar, w Norwegii, w dniach 19–20 stycznia 2002. Zawody rozegrano w Olympia Hall Hamar. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Tytułu mistrzów świata zdobyli Kanadyjczycy: Catriona Le May Doan oraz Jeremy Wotherspoon.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (31 sklasyfikowanych) oraz 42 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2002 w sportach zimowych
2002 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze